Джо́рдж По́ртер (; 6 декабря 1920, Стейнфорт, Йоркшир — 31 августа 2002, Кентербери) — английский физикохимик, лауреат Нобелевской премии по химии 1967 года, совместно с Рональдом Норришем и Манфредом Эйгеном, — «».

Член Лондонского королевского общества (1960), Папской академии наук (1974), иностранный член Национальной академии наук США (1974), Индийской национальной академии наук (INSA, 1986), Академии наук СССР (1988; с 1991 — Российской академии наук). Рыцарь-бакалавр с 1972 года. Почетный член Нью-Йоркской академии наук (1968) и академии «Леопольдина».

Биография 
Образование получил в Лидсском и Кембриджском университетах (1938—1941). В 1941—1945 годах служил в армии. В 1949—1954 годах преподавал в Кембриджском университете, в 1955—1963 годах в Шеффилдском университете; в 1963—1966 профессор химии, а с 1966 года директор Королевского института Великобритании. Президент Международного комитета по фотобиологии (с 1968); президент Химического общества Великобритании (с 1970).

В 1992 году подписал «Предупреждение человечеству».

Награды и отличия 
 1955 — 
 1967 — Нобелевская премия по химии
 1971 — Медаль Дэви
 1976 — Премия Калинги
 1977 — Бейкеровская лекция
 1978 — Медаль Румфорда
 1980 — Фарадеевская лекция
 1981 — Кельвиновская лекция
 1991 — Премия Майкла Фарадея
 1992 — Медаль Копли
Орден Заслуг (1989).

Библиография 
 Chemistry for the modern world, L., 1962

Примечания

Литература 
 Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия: в 2 т. Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1992. Т. 2: М — Я. 853 с.

Ссылки 
 George Porter — Biography (Nobelprize.org) 
 Джордж Портер  // Сайт электронной библиотеки «Наука и техника»
 George Porter KT OM, Lord Porter of Luddenham. 6 December 1920 – 31 August 2002  // Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society 2004 vol 50 pp 257-283, plate, by Graham R. Fleming and David Phillips

Выпускники Кембриджского университета
Награждённые Бейкеровской медалью
Физикохимики Великобритании
Лауреаты Нобелевской премии по химии
Лауреаты Нобелевской премии из Великобритании
Члены Лондонского королевского общества
Члены Папской академии наук
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены АН СССР
Иностранные члены РАН
Почётные члены Японской академии наук
Иностранные члены Индийской национальной академии наук
Награждённые медалью Копли
Президенты Лондонского королевского общества
Выпускники Лидсского университета
Выпускники Эммануил-колледжа (Кембридж)
Лауреаты премии Калинги
Награждённые медалью Дэви
Награждённые медалью Румфорда
Лауреаты премии Майкла Фарадея
Члены Леопольдины
Члены Гёттингенской академии наук
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Президенты Британской научной ассоциации
Награждённые медалью Кордэй — Моргана
Президенты Химического общества
Лауреаты премии Тилдена
Почётные доктора Болонского университета
Почётные доктора Университета Бата